Le terme Burntbush peut se référer à:

Toponymes

 Rivière Burntbush, un affluent de la rivière Turgeon (segment ontarien), laquelle se déverse dans la rivière Harricana, au Québec; et cette dernière coule principalement au Québec et se déverse sur le littoral sud de la Baie James, en Ontario. La "rivière Burntbush" prend sa source dans la ville de Cochrane (Ontario), dans le District de Cochrane, en Ontario, au Canada;
Rivière Burntbush Nord, un affluent de la rivière Burntbush, coulant dans le district de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
 Lac Burntbush supérieur (Upper Burntbush Lake), situé dans le district de Cochrane (Ontario), dans le nord-est de l'Ontario, au Canada;
 Lac Burntbush nord (North Burntbush Lake), situé dans le district de Cochrane (Ontario), dans le nord-est de l'Ontario, au Canada;
 Lac Burntbush (Burntbush Lake), situé dans le district de Cochrane (Ontario), dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.